Alfred Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alfred Creek (Caribou Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Matanuska-Susitna)
 Alfred Creek (Chignik Bay), Fluss im Bundesstaat Alaska (Lake and Peninsula)
 Alfred Creek (Rogers Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 Alfred Creek (Yukon River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 Alfred Creek (Lake Superior), Fluss im Bundesstaat Minnesota
 Alfred Creek (Taylor Creek), Fluss im Bundesstaat North Carolina
 Alfred Creek (Dwight Creek), Fluss im Bundesstaat South Carolina